rief in der deutschen Grammatik:

 rief Imperfekt/Präteritum von rufen. 

Rief ist der Familienname folgender Personen:

 Carina-Maria Rief (* 1981), aus Österreich stammende Schauspielerin und Sprecherin.
 Hans-Herman Rief (1909–2009), deutscher Kunsthistoriker, Kurator und Fachautor sowie Archivar und Sammler

 Max Rief (1893–1980), deutscher Politiker
 Michael Rief (* 1962) Kustos und stellv. Direktor des Suermondt-Ludwig-Museum in Aachen
 Winfried Rief (* 1959), deutscher Psychologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Rif
 Reef